Pablo González Velázquez (1664-1727) – scultore spagnolo,
 Luis González Velázquez (1715-1764) – pittore spagnolo, figlio di Pablo;
 Alejandro González Velázquez (1719-1772) – pittore spagnolo, architetto e scenografo spagnolo, figlio di Pablo;
 Antonio González Velázquez (1723-1793) – pittore spagnolo, figlio di Pablo;
 Zacarías González Velázquez (1763-1834) – pittore spagnolo, figlio di Antonio;
 Isidro González Velázquez (1765-1840) – architetto spagnolo, figlio di Antonio;
 Cástor González Velázquez (1768-1822) – pittore spagnolo, figlio di Antonio;
 José Antonio González Velázquez (-1810) – architetto spagnolo, figlio di Alejandro.